Barker Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barker Brook (Androscoggin County, Maine)
 Barker Brook (Franklin County, Maine)
 Barker Brook (Penobscot County, Maine)
 Barker Brook (Somerset County, Maine)
 Barker Brook (Rhode Island), im Newport County
 Barker Brook (Orange County, Vermont)
 Barker Brook (Windsor County, Vermont)